Alfonso Caruana (1946), Siciliaanse maffiabaas
Fabiano Caruana (1992), Amerikaans-Italiaanse schaakgrootmeester